Martin megye (Észak-Karolina)
 Martin megye (Florida)
 Martin megye (Indiana)
 Martin megye (Kentucky)
 Martin megye (Minnesota)
 Martin megye (Texas)